Palmwedel bezeichnet: 
 das Blatt einer Palme, siehe Palmwedel
 zuweilen ähnlich aussehende Blätter der Palmfarne
 eine fächerförmige Basaltformation am Berg Hirtstein im Erzgebirge